Тлалискоја има више значења:

 Тлалискоја (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Тлалискоја (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику